Командир взвода:
 Командир взвода — воинская должность и название военнослужащего исполняющего обязанности по ней.
 «Командир взвода» — кинофильм режиссёра Аарона Норриса, брата известного актера Чака Норриса.